Das Wort Colleretto bezeichnet zwei Orte im italienischen Piemont, in der Provinz Turin,
 Colleretto Castelnuovo
 Colleretto Giacosa